Claudio Crispomonti – scrittore e storico italiano
 Giovanni Crispo de' Monti o Crispomonti – giurista italiano